Рејмер има више значења:
 Рејмер (Колорадо)
 Рејмер (Тенеси)